Klimen je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Konjščina, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 179 stanovnika te 70 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji